Ferdinand Holzach ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand Holzach (Historiker) (1869–1942), Schweizer Historiker und Politiker
 Ferdinand Holzach (Ingenieur) (1882–1942), Schweizer Ingenieur und Militär